Эйбар (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Дева. Занимает площадь 24,78 км². Население — 27404 человека по данным переписи 2007 года. Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

История 
Город основан 5 февраля 1346 года.

Население

Фотографии

Города-побратимы 
 Сакатекас, Мексика

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del ayuntamiento de Éibar.
 Enlaces sobre Éibar.
 EUITI-IITUE (EHU-UPV)
 Egoibarra, comisión para preserval el patrimonio de Eibar, Ayuntamiento de Éibar.
 Topónomica de Éibar y Elgueta de Juan San Martín
 Museo de la Industria Armera, Historia del Arte y Oficio Armero de Éibar.
 Comunidad de internautas eibarreses
 Fotografías de Éibar
 La Página de Éibar — Lasonet

Эйбар